Freek van Muiswinkel (1935-1999), Nederlands acteur en zakenman
Freek van Muiswinkel (1904-1969), Nederlands econoom